Иммиграция
 Иммиграция — вселение, один из способов гаструляции.
 Иммиграция населения — переезд в регион на постоянное или временное жительство граждан из другого региона.